

Єльниця — село в складі Мядельського району Мінської області

Єльниця — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства